«Торпедо» — российский футбольный клуб из города Рубцовска, Алтайский край. Многие годы на всесоюзной и всероссийской спортивной арене команда представляла производственное объединение Алтайский ордена Ленина Тракторный Завод (АТЗ) им. М. И. Калинина. C 2010 года финансирование ФК «Торпедо» осуществляется холдинговой компанией «СДС-Маш», в лице рубцовского филиала АО  Алтайвагон. Поддержку клубу оказывает Администрация города Рубцовска. Цвета клуба чёрно-белые.

От «Трактора» до «Торпедо» 

Футбольная команда «Трактор» Алтайского тракторного завода была организована в 1944 году из рабочих и ИТР эвакуированных Сталинградского и Харьковского заводов. Первым играющим тренером был Василий Агафонов, среди игроков Е. Василевский, С. Неведомый, В. Ковалевский, П. Любашевский, П. Пашенко и др. После войны в команду влились местные футболисты А. Гусев, Н. Куторев, В. Ситников, П. Новиков, Л. Купиков, А. Воронин. В 1953 году команда переименована в «Торпедо».

До 1964 года коллектив выступал в краевых соревнованиях и в межрегиональных турнирах среди коллективов физической культуры. В 1957 году рубцовское «Торпедо» приняло участие в первенстве РСФСР среди КФК в Восточно-Сибирской зоне. В сезонах 1961 и 1963 годов «Торпедо» было одним из участников Кубка СССР среди КФК. В 1961 году — финалист Кубка Сибири, в 1963 году — участник финального турнира Кубка СССР среди КФК. Чемпион Алтайского края 1955,1956,1957,1962 годов. Второй призёр 1961 года. Третий призёр 1971, 1976 годов. Победитель кубка края 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 2005 годов. Финалист кубка края 1962, 1975,1976, 1979,2000, 2001, 2013 годов. В 1964 году «Торпедо» получило статус команды мастеров став участником первенства СССР в классе «Б».

В разные годы в Рубцовске появлялись талантливые футболисты. Учитывая то, что в «Торпедо» местной молодёжи рано доверяли место в основном составе, игроки быстро взрослели и многие из них достаточно скоро получали приглашение в другие клубы. В свою очередь в период дебюта тракторостроителей в первенствах СССР большую поддержку клубу оказали перешедшие в «Торпедо» ряд игроков из барнаульского «Динамо».

В сезонах 2000—2002 годов команда носила название «Торпедо-Алттрак», в 2003 году была расформирована из-за отсутствия финансирования в городском бюджете. На базе СК «Торпедо» была открыта ДЮСШ «Рубцовск». Команда воссоздана вновь в 2005 году. С 2005 года по 2014, а также в сезоне 2019 года «Торпедо» выступало в первенствах России среди команд 3-го дивизиона, зоны «Сибирь». Сезон 2020 года команда провела в чемпионате Алтайского края.С 2021 года рубцовская команда вновь один из участников зоны «Сибирь» ,третьего дивизиона первенства России.

Названия команды 
 1944—1952 — «Трактор»
 1953—1958 — «Торпедо»
 1959 — «Труд»
 1960—1999 — «Торпедо»
 2000—2002 — «Торпедо-Алттрак»
 с 2005 — «Торпедо»

Спонсор клуба 
 Рубцовский филиал АО «Алтайвагон»
 Администрация города Рубцовска

Стадион 
Домашние матчи команда проводит на стадионе «Торпедо».26 августа 1960 года было официальное открытие стадиона под названием ДСО «Труд» АТЗ,имеющем две трибуны, западную и восточную и вмещавшем 6500 зрителей до реконструкции 2015-го года, когда восточная трибуна была разделена при подготовке к проведению краевой Олимпиады. После проведения реконструкции суммарная вместимость трибун составила 5000 зрительских мест. По периметру стадиона расположены беговые дорожки. Вокруг стадиона установлены 4-е осветительные мачты. В настоящее время искусственное освещение отсутствует. Имеется одно устаревшее информационное табло, одна комментаторская позиция и одна билетная касса. Стадион находится в центре города, на берегу реки Алей.

Цвета клуба и форма 

В советское время клуб «Торпедо» входил в спортивное общество «Труд», которое имело флаг синего цвета. Фактически тракторостроители выступали под эмблемой данного общества, на которой было изображено зубчатое колесо-шестерёнка по центру которого, между двумя параллельными линиями располагалась надпись «Труд». Исходя из этого, торпедовцы использовали синие футболки в сочетании с белыми трусами, синими или белыми гетрами. Некоторые свои сезоны «Торпедо» выступало в красных футболках и белых трусах. Кроме того, часто выбирался комплект формы полностью белого цвета. В начале 90-х клуб не продолжительное время использовал форму черно-желтых цветов: чёрные трусы, жёлтые футболки с продольной чёрной полосой спереди ближе к правому рукаву. В 2000-е годы и на старте сезона 2011—2012 гг. «Торпедо» проводило матчи в форме синего цвета с надписью спонсора клуба «СДС-Маш», а также в желтых футболках, синих трусах, желтых или синих гетрах.

19 июня 2011 года команда предстала перед своими болельщиками в своей новой форме, в белых футболках, чёрных трусах. Гостевой формой клуба стала жёлто-синяя, используемая клубом до сезона 2019 года.
Присутствие желто-синих цветов помимо традиционных чёрно-белых торпедовских является следствием преобладания жёлтого и синего цвета на современном гербе города Рубцовска.. В 2019 году при возвращении в третий дивизион первенства России изменился второй комплект формы команды, помимо своей основной формы в черно-белом варианте стали использоваться футболки синего цвета в сочетании с чёрными трусами и жёлтыми гетрами.

Варианты формы 

 
 

 Представленные образцы формы имеют ознакомительный, схематический характер и не отражают мелкие её детали используемые за весь период существования футбольного клуба «Торпедо» Рубцовск начиная с 1964-го года.

Достижения 
  финалист Кубка Сибири, КФК (1975)
  2-й призёр 2-й лиги 4-й зоны класса «А» (1980)
  финалист Кубка РСФСР (1986)
  финалист Кубка Сибири, КФК (1961)
  2-й призёр 2-й лиги 7-й зоны (1993)
  победитель зоны «Сибирь» ЛФЛ (2001)
  2-й призёр зоны «Сибирь» ЛФЛ (1999)
  3-й призёр зоны «Сибирь» ЛФЛ (2000)
  Финалист Кубка Сибири, ЛФЛ (2001)
 Чемпион Алтайского края (1955, 1956, 1957, 1962, 1999)
 2-й призёр чемпионата Алтайского края (1958, 1959, 1960, 1961, 1998)
 3-й призёр чемпионата Алтайского края (1971, 1976, 2020)
 Обладатель кубка Алтайского края (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 2005)
 Финалист кубка Алтайского края (1950, 1958, 1962, 1975, 1976, 1979, 2000, 2001, 2013)
 Обладатель Суперкубка Алтайского края (1999)

Рекорды и антирекорды клуба 

Класс Б 1964—1970 гг.
 Самая крупная победа: 5:0 «Рыбак» (Находка), 1969
 Самое крупное поражение: 0:6 «Восток» (Усть-Каменогорск), 1965
 Наибольшее количество побед за сезон: (19), 1969
 Наименьшее количество побед за сезон: (6), 1967
 Наибольшее количество поражений за сезон: (20), 1968
 Наименьшее количество поражений за сезон: (11), 1969
 Наибольшее количество ничьих за сезон: (11), 1964, 1967
 Наименьшее количество ничьих за сезон: (5), 1968
 Наибольшее количество забитых мячей за сезон: (65), 1969
 Наименьшее количество забитых мячей за сезон: (25), 1967
 Наибольшее количество пропущенных мячей за сезон: (54), 1967
 Наименьшее количество пропущенных мячей за сезон: (39), 1966

2-я лига класс А 1977—1989 гг.
 Самая крупная победа: 7:0 «Чкаловец» (Новосибирск), 1981
 Самое крупное поражение: 0:5 «Звезда» (Иркутск), «Автомобилист» (Красноярск), 1981
 Наибольшее количество побед за сезон: (23), 1980
 Наименьшее количество побед за сезон: (6), 1982
 Наибольшее количество поражений за сезон: (17), 1981
 Наименьшее количество поражений за сезон: (9), 1985
 Наибольшее количество ничьих за сезон: (15), 1977
 Наименьшее количество ничьих за сезон: (3), 1981, 1985
 Наибольшее количество забитых мячей за сезон: (74), 1981
 Наименьшее количество забитых мячей за сезон: (26), 1987
 Наибольшее количество пропущенных мячей за сезон: (56), 1981
 Наименьшее количество пропущенных мячей: (29), 1984, 1985

2-я низшая лига 1990—1991 гг.
 Самая крупная победа: 6:1, «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский)
 Самые крупные поражения: 1:4 «Металлург» (Новокузнецк), «Динамо» (Якутск), 1991 год. 0:3, «Локомотив» (Чита) 1990, «Иртыш»(Омск), «Чкаловец» (Новосибирск), «Металлург» (Новокузнецк), «Металлург» (Красноярск), «Луч» (Владивосток), 1991
 Наибольшее количество побед за сезон: (9), 1990
 Наименьшее количество побед за сезон: (8), 1991
 Наибольшее количество ничьих за сезон: (7), 1991
 Наименьшее количество ничьих за сезон: (3), 1990
 Наибольшее количество поражений за сезон: (19), 1991
 Наименьшее количество поражений за сезон: (16), 1990
 Наибольшее количество забитых мячей за сезон: (38), 1991
 Наименьшее количество забитых мячей за сезон: (31), 1990
 Наибольшее количество пропущенных мячей за сезон: (59), 1991
 Наименьшее количество пропущенных мячей за сезон: (43), 1990

2-я лига, дивизион 1992—1998, 2002 годы
 Самые крупные победы: 6:1 «Горняк» (Грамотеино), 1993, «Ангара» (Ангарск), 1995
 Самое крупное поражение: 0:6, «Амур-Энергия» (Благовещенск)
 Наибольшее количество побед за сезон: (15), 1993
 Наименьшее количество побед за сезон: (2), 1998
 Наибольшее количество ничьих за сезон: (8), 1998
 Наименьшее количество ничьих за сезон: (2), 2002
 Наибольшее количество поражений за сезон: (23), 2002
 Наименьшее количество поражений за сезон: (6), 1992, 1993, 1994
 Наибольшее количество забитых мячей за сезон: (48), 1995
 Наменьшее количество забитых мячей за сезон: (19), 1997, 1998
 Наибольшее количество пропущенных мячей за сезон: (78), 2002
 Наименьшее количество пропущенных мячей за сезон: (22), 1993

КФК, зона Сибирь, высшая лига 1999—2001, 2006—2014 годы
 Самая крупная победа: 13:1, «Сибиряк-д» (Братск), 1999
 Самые крупные поражения: 0:8 «Иркутск» (Иркутск) и «Томь»-мол.(Томск) 2022 
 Наибольшее количество побед за сезон: (12), 2001, 2011/2012
 Наименьшее количество побед за сезон: (0), 2013
 Наибольшее количество ничьих за сезон: (5), 2008, 2010
 Наименьшее количество ничьих за сезон: (1), 1999, 2001, 2012/2013, 2013
 Наибольшее количество поражений за сезон: (17), 2011/2012
 Наименьшее количество поражений за сезон: (3), 1999, 2000, 2001
 Наибольшее количество забитых мячей за сезон: (51), 1999
 Наименьшее количество забитых мячей за сезон: (7), 2013
 Наибольшее количество пропущенных мячей за сезон: (90), 2022.
 Наименьшее количество пропущенных мячей за сезон: (12), 1999

КФК, зона Сибирь, Первая лига 2005 год
 Самая крупная победа: 3:0 над «Зенит» (Иркутск)
 Самое крупное поражение: 0:4 от  КФ «Металлург» (Красноярск).

Игроки-рекордсмены 
 Рекордсмен по числу матчей в первенствах СССР и России — Пётр Потрываев — 363 матча.
 Лучший бомбардир в классе «Б» чемпионатов СССР — Николай Сопряков — 46 мячей.
 Рекордсмен за сезон в классе «Б» чемпионатов СССР — Валерий Белозерский— 17 голов (1969).
 Лучший бомбардир во 2-й лиге класса «А» чемпионатов СССР — Пётр Потрываев.
 Рекордсмен за сезон во 2-й лиге класса «А» чемпионатов СССР — Илья Рыжков — 16 голов (1980).
 Лучший бомбардир во 2-й лиге чемпионатов России (1992—1996 годы) — Евгений Щиповский — 33 мяча.
 Рекордсмен за сезон во 2-й лиге чемпионатов России — Евгений Щиповский — 20 голов (1993).
 Рекордсмен за сезон в первенствах России среди КФК(ЛФЛ) — Владимир Бенедиктов - 18 голов (2022)
 Лучший бомбардир в кубках РСФСР — Пётр Потрываев — 20 голов в 32 матчах.

Известные игроки «Торпедо» 
 Крюков, Евгений Владимирович (03.08.1963) — вратарь, воспитанник рубцовского футбола, выступал за «Торпедо» в 1981—1982 годах.
 Зарва, Евгений Николаевич (12.12.1962) — нападающий, воспитанник рубцовского футбола, выступал за «Торпедо» в 1981—1982 годах.
 Грынгазов, Владимир Иванович (23.03.1957 — ноябрь 1998) — вратарь, воспитанник барнаульского футбола. Выступал за «Торпедо» в 1983—1986 годах.
 Любельский, Олег Георгиевич (12.06.1962 — 21.05.1994) — вратарь, воспитанник рубцовского футбола, выступал за «Торпедо» в 1980 году.
 Шепитько, Владимир Фёдорович (28.11.1968) —нападающий, воспитанник рубцовского футбола, сыграл 268 матчей на профессиональном уровне за «Торпедо».
 Вишняков, Сергей Борисович (25.12.1962) -полузащитник, воспитанник Семипалатинского футбола, выступал за «Торпедо» в 1986 году.
 Потрываев, Петр Петрович (21.02.1956)-полузащитник, воспитанник рубцовского футбола, выступал за «Торпедо» в 1977,1980-1993 годах.
 Белозерский, Валерий Николаевич (25.07.1949)-нападающий, воспитанник рубцовского футбола, выступал за «Торпедо» в 1967—1970 годах.
Копылов, Николай Николаевич (26.09.1962) - полузащитник, воспитанник рубцовского футбола, выступал за "Торпедо" в 1989-1995 годах.

Друзья и соперники 

На протяжении всего периода выступления рубцовского «Торпедо» в чемпионатах СССР и России самым принципиальным соперником для тракторостроителей являлся флагман алтайского футбола барнаульское «Динамо». Между игроками были самые дружеские отношения. Зачастую от исхода противостояния с «Динамо» зависела оценка выступления рубцовчан в чемпионате.

Начиная с 1964-го года, рубцовчане встречались с барнаульцами 45 раз, баланс этих поединков следующий:
 Класс «Б» СССР (1964—1965): +1=1-2, мячи 4-7 в пользу барнаульцев. В данные годы барнаульская команда носила название «Темп».
 2-я лига класса «А» СССР (1977—1989): +9=9-10, мячи 31-32.
 2-я лига России (1994—1998, 2002): +2=3-7, мячи 12-29.
 ЛФЛ России (2013):+0=0-1, мячи 1-7
 Итого: +12=13-20, мячи 48-75.
Крупных побед: у «Торпедо»-3,у « Динамо»-9

«Торпедо» на международной арене

Тренеры 
 Василий Агафонов (1944)-играющий тренер
 Сираканян Арутюн Оганезович (1955—1960)-играющий тренер.(1964—1966)
 Ладесов Борис Николаевич (1967—1968, первый круг)
 Вахрушев Леонид (1968, второй круг—1969)
 Тараканов Николай Иванович (1970)
 Хоменко Борис Иосифович (1977—1987)
 Ладесов Борис Николаевич (1988—1989)
 Воржев Владимир Григорьевич (1990—1997)
 Копылов Николай Николаевич (1998—2002)
 Потрываев, Пётр Петрович (2005—2013)
 Нестеренко, Юрий Владимирович (2014)
 Поздняков Виктор Михайлович (2015)
 Потрываев, Петр Петрович (2016-2021)
 Трегуб Владимир Владимирович (с 2022)

Начальники команды 
  Венгржанович Владимир Иванович 1977—1981
  Ладесов Борис Николаевич 1983—1987
  Воржев Владимир Григорьевич 1988—1989, нач. сезона
  Манасян Грант Абелович 2000—2010-е
  Милосердов Максим Сергеевич 2014—?
  Кузьменко Виктор Иванович 1989, 1990—1997, с ?

Результаты выступлений

Первенство СССР и России

Первенство СССР и России среди КФК/ЛФК

Чемпионат Алтайского края

Кубок Алтайского края

Кубок СССР и России

Кубок РСФСР среди команд 2-й лиги

Кубок СССР, РСФСР среди КФК/ЛФК

Состав «Торпедо» в сезоне 2022 года

Вратари:
Вдовяк Евгений Евгеньевич 23.02.2001г.р.
Инютин Сергей Васильевич 01.02.1995г.р.
Максин Никита Андреевич 16.09.2005г.р.

Защитники:
Латынцев Семён Александрович 08.01.2002г.р.
Новичков Александр Дмитриевич 05.05.1999г.р.
Рыль Владимир Сергеевич 16.09.1995г.р.
Соловьев Александр Александрович 16.07.1990г.р.
Солонский Вячеслав Сергеевич 19.01.2003г.р.
Солонский Евгений Сергеевич 18.04.2005г.р.
Ульянин Ярослав Станиславович 22.04.2004г.р.
Федоров Дмитрий Константинович 14.06.1998г.р.
Шестаков Александр Алексеевич 08.05.2004г.р.

Полузащитники:
Аминов Султан Анварович 08.04.2002г.р.
Артеменко Дмитрий Степанович 23.05.2004г.р.
Велегура Валерий Андреевич 11.03.1995г.р.
Голышев Александр Алексеевич 06.03.2004г.р.
Горохов Илья Сергеевич 29.05.2004г.р.
Дроганов Алексей Вячеславович 10.10.1989г.р.
Кондуров Анатолий Владимирович 07.06.2000г.р.
Кротов Илья Афанасьевич 21.02.2004г.р.
Лаврентьев Андрей Владимирович 09.04.1994г.р.
Лобков Евгений Владимирович 04.03.2002г.р.
Маликов Никита Игоревич 15.10.1993г.р.
Танкевич Роман Константинович 17.06.1997г.р.
Тараканов Дмитрий Вячеславович 12.07.1998г.р.
Татымов Артем Игоревич 11.06.1990г.р.

Нападающие:
Бенедиктов Владимир Александрович 25.11.1999г.р.
Дьяченко Кирилл Иванович 09.07.2005г.р.
Нагих Тимофей Васильевич 25.09.2005г.р.
Пичугин Вячеслав Владимирович 25.06.2004г.р.

Первенство ЦС ДСО «Труд» РСФСР

Кубок ВЦСПС 
1949 г.1/4 финала.г. Новосибирск. Трактор(Рубцовск)-Наука(Томск) 0:5

Ссылки 
 Неофициальный сайт
 Информация о розыгрышах чемпионата и кубка Алтайского края на klisf.info
 Группа ФК «Торпедо» (Рубцовск) во «ВКонтакте»

Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
Спорт в Рубцовске
Спортивные клубы Алтайского края